Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2007/08 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Betsson.com kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, die Slough Sharks und die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich je 24. Insgesamt kamen 185 Spieler zum Einsatz, von denen 30 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Susan Lalić (Guildford A&DC) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte ihr Vereinskollege John Shaw. Auf 8,5 Punkte aus 11 Partien brachte es der Guildforder Daniel King. Mit Matthieu Cornette, James Plaskett (beide Guildford A&DC), Iweta Rajlich, Richard Mycroft (beide Cambridge University), Bernd Rechel, Paul Littlewood (beide Wood Green), Natasha Regan und David Eggleston (beide Barbican) erreichten 8 Spieler 100 %, wobei Cornette 4 Partien spielte, Plaskett 3, Rajlich, Rechel, Regan und Eggleston je 2, Littlewood und Mycroft je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei Richmond spielende Michael Franklin (* 1931), jüngste Spielerin die bei Cambridge University spielende Megan Owens (* 1995).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2007; AUS = Australien, BRU = Brunei, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, MAR = Marokko, MAS = Malaysia, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UGA = Uganda, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Guildford A&DC I. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Betsson.com

The Gambit ADs

Hilsmark Kingfisher

Wood Green

Richmond

Cambridge University Chess Club

Barbican Chess Club II. Mannschaft

North West Eagles

Slough Sharks

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 20 Spieler der Vereine Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die IM-Norm von Lorin D’Costa ergibt sich aus der Gesamtbilanz der Ergebnisse aus erster und zweiter Mannschaft.
 Maxim Devereaux hätte ebenfalls eine IM-Norm erzielt, wurde aber bereits vor Saisonende im März 2008 zum IM ernannt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008